В соревнованиях по стрельбе на летних Олимпийских играх 2012 смогут принять участие от 390 спортсменов, которые будут соревноваться за 15 комплектов наград. Каждая страна может выставить не более 2 спортсменов в каждой дисциплине, кроме трапа и скита у женщин, где каждая страна будет ограничена одной спортсменкой.

Правила квалификации 
Квоты распределяются не между спортсменами, а между странами, которые сами решают, кто будет использовать право на участие в Играх. Большинство мест будут распределяться по результатам крупнейших международных соревнований, проводимыми ISSF и её континентальными конфедерациями, как это показано на таблице ниже. Для получения квоты спортсмен должен показать минимальный квалификационный норматив, который также необходимо выполнить для участия в самих Играх. Часть мест будут отданы принимающей стране (Великобритания) и нескольким неквалифицированным странам по решению Трёхсторонней комиссии в составе МОК, АНОК и ISSF.

Минимальный квалификационный норматив

Распределение квот

Мужчины

Винтовка с трёх позиций, 50 метров

Винтовка лёжа, 50 метров

Пневматическая винтовка, 10 метров

Пистолет, 50 метров

Скоростной пистолет, 25 метров

Пневматический пистолет, 10 метров

Трап

Дубль-трап

Скит

Женщины

Винтовка с трёх позиций, 50 метров

Пневматическая винтовка, 10 метров

Пистолет, 25 метров

Пневматический пистолет, 10 метров

Трап

Скит

Квалифицированные страны

Ссылки 
 Правила квалификации 

Квалификация на летние Олимпийские игры 2012